Battaglia di Alcântara: battaglia combattuta nel 1580 nei pressi di Lisbona, nella località Alcântara, che vide contrapposte le forze spagnole a quelle portoghesi nel contesto della crisi di successione portoghese. 
 Battaglia di Alcántara (1706): assedio della città spagnola di Alcántara da parte delle forze anglo-portoghesi nell'ambito della guerra di successione spagnola.
 Battaglia di Alcántara (1809): scontro avvenuto in prossimità della città spagnola di Alcántara tra le forze francesi e quelle portoghesi nell'ambito della guerra peninsulare